est un nom de famille qui peut désigner :
 Heisuke Hironaka (né en 1931), mathématicien japonais ;
 Kazuko Hironaka, footballeuse japonaise ;
 Wakako Hironaka (née en 1934), femme politique et écrivaine japonaise, épouse de Heisuke Hironaka.

Patronyme japonais